1985 Голяма награда на Португалия е 5-о за Голямата награда на Португалия и втори кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 21 април 1985 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 

Голяма награда на Португалия